Iida bezeichnet:

 Iida, eine Stadt im Süden der Präfektur Nagano
 Iida (Shimousa), ein Lehen in der japanischen Provinz Shimousa
 Iida (Shinano), ein Lehen in der japanischen Provinz Shinano

Iida ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Iida (* 1969), japanischer Rennfahrer
 Ayaka Iida (* 1987), bürgerlicher Name von ayaka, japanische Sängerin
 Chōko Iida (1897–1972), japanische Filmschauspielerin
 Iida Dakotsu (1885–1962), japanischer Dichter
 Ei Iida (* 1967), japanische Tennisspielerin
 Hirotaka Iida (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Jumpei Iida (* 1981), japanischer Fußballschiedsrichter
 Kaori Iida (* 1981), japanische Sängerin
 Kentaro Iida (* 1998), japanischer Judoka
 Makoto Iida (1933–2023), japanischer Unternehmer
 Masaki Iida (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Iida Momo (1926–2011), japanischer Schriftsteller
 Ryō Iida (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Iida Ryūta (1920–2007), japanischer Haiku-Dichter
 Satoshi Iida (* 1969), japanischer Boxer
 Iida Shōjirō (1888–1980), General des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Takahiro Iida (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Takako Iida (* 1946), japanische Volleyballspielerin
 Tatsumi Iida (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Tetsunari Iida (* 1959), japanischer Nuklearwissenschaftler, Experte für erneuerbare Energien und Politikberater
 Iida Tokuji (1924–2000), japanischer Baseballspieler
 Iida Toshisuke (1846–1914), General des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Umanosuke Iida (1961–2010), japanischer Regisseur
 Iida Yoshikuni (1923–2006), japanischer Maler und Bildhauer
 Yūji Iida (* 1992), japanischer Fußballspieler